Fjällsippssläktet (Dryas)   är ett växtsläkte i familjen rosväxter med tre arter med nordlig cirkumpolär utbredning.

Fjällsippssläktet består av krypande städsegröna dvärgbuskar. Bladen är strödda med bladskaft och stipler. Bladskivan är enkelt med vit undersida, bladkanten är invikt, helbräddad till nästan parflikig. Blommorna sitter ensamma på långa skaft. Foderbladen är 6-10, kvarsittande. Kronbladen är 6-10, vita eller gula, omvänt äggrunda. Ståndarna sitter i två kransar och är fria. Karpellerna är många, fria, med en fjäderlik pistill i spetsen. Frukten består av flera nötter och avslutas i den kvarsittande, fjäderlika pistillen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
 
 

Rosväxter
Fj Växtindex